Els Jocs Asiàtics de 1958 es van celebrar del 24 de maig a l'1 de juny de 1958 a Tòquio (Japó).

Debutaren en aquesta edició els esports hoquei sobre herba, tennis de taula, tennis, i voleibol.

Esports

Medaller

Referències 

 Olympic Council of Asia - III Jocs Asiàtics